ASY peut faire référence à :
  ;
 Association sportive Yzeure.